Der Titel The Power and the Glory bezeichnet Folgendes:
 Die Kraft und die Herrlichkeit, Roman von Graham Greene
 The Power and the Glory (1933), Spielfilm mit Spencer Tracy
 The Power and the Glory (1961), Fernsehfilm von David Susskind, mit Laurence Olivier
 The Power and the Glory (Album), Album der britischen Rockband Gentle Giant